Ана Паску (; ) — румынская фехтовальщица, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр. После замужеств носила фамилии Эне () и Дершидан ().

Родилась в 1944 году в Бухаресте. В 1964 году приняла участие в Олимпийских играх в Токио, где разделила 5-е место с командой. В 1967 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. В 1968 году стала бронзовой призёркой Олимпийских игр в Мехико в командном первенстве. В 1969 году стала чемпионкой мира. На чемпионате мира 1970 года стала обладательницей серебряной медали, а на чемпионате мира 1971 года — бронзовой. В 1972 году стала бронзовой призёркой Олимпийских игр в Мюнхене в командном первенстве. В 1973—1975 годах вновь становилась бронзовой призёркой чемпионатов мира. В 1976 году приняла участие в Олимпийских играх в Монреале, но не завоевала наград.

С 1982 по 2013 год возглавляла Румынскую федерацию фехтования; впоследствии была почётным президентом Федерации. В 1984—1996 годах входила в Комиссию по правилам Международной федерации фехтования, в 1996—2004 годах работала в составе Судейской комиссии Международной федерации фехтования, с 2000 года являлась членом Исполнительного комитета Международной федерации фехтования, с 2004 года — вице-президент Международной федерации фехтования. Также с 2004 года она являлась вице-президентом Олимпийского комитета Румынии.

Скончалась 6 апреля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Румынии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1964 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1968 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1972 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1976 года
Президенты Федерации фехтования Румынии